

Patronyme
 Geir Karlsen, (1965- ), dirigeant norvégien.
 Stein Karlsen, (1948- ), est un ancien joueur de football norvégien.
 Tor-Kristian Karlsen, (1975- ), est un recruteur de football et un directeur sportif norvégien.
 Truls Ove Karlsen, (1975- ), est un skieur alpin norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien